SMS „Niobe” – nazwa noszona na przestrzeni dziejów przez 2 okręty:
 SMS „Niobe” – brytyjska, pruska, a następnie niemiecka fregata typu Diamond z lat 40. XIX wieku
 SMS „Niobe” – niemiecki krążownik lekki typu Gazelle z końca XIX wieku i okresu I wojny światowej

Przypisy

Bibliografia 
 
 
 

Nazwy okrętów niemieckich